Trébol encarnado puede referirse a:
El nombre común de la planta Trifolium incarnatum.
El nombre común de la planta Trifolium pratense.
El nombre común de la planta '''''Trifolium rubens.